

Ярки — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Ярки — присілок, Ханти-Мансійський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область

Ярки — селище, Золотоніська міська рада, Черкаська область